Rosenstock steht für:

 hochstämmige Rosen
 Stirnbeinfortsätze beim Geweih

Rosenstock ist der Familienname folgender Personen:

 August Rosenstock (1849–1903), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Eugen Rosenstock-Huessy (1888–1973), deutscher und amerikanischer Rechtshistoriker und Soziologe
 Gabriel Rosenstock (* 1949), irischer Dichter
 Heidi Rosenstock (* 1932), deutsche Autorin
 Heinrich Rosenstock (1873–1948), Schweizer Architekt
 Joseph Rosenstock (1895–1985), polnischer Dirigent
 Odette Rosenstock (1914–1999), französische Ärztin, Résistance-Kämpferin, Überlebende des Holocaust
 Roland Rosenstock (* 1966), deutscher Theologe

Siehe auch:

 Tausendjähriger Rosenstock